Иван Антонович Григо́рьев (1902—1942) — один из организаторов и руководителей партизанского движения в Карелии в годы Великой Отечественной войны, майор, командир партизанской бригады.

Биография 
Родился в крестьянской семье, карел.

В 1917—1920 годах работал слесарем в железнодорожном депо станции Масельгская Мурманской железной дороги.

В 1920 году ушёл добровольцем в Красную армию. Член РКП(б) с 1922 года.

В 1920—1936 годах служил в органах ВЧК (ОГПУ), в пограничных войсках в Карелии.

Окончил Высшую пограничную школу ОГПУ в 1935 году.

До августа 1941 года работал помощником начальника противовоздушной обороны Петрозаводска.

В начале Советско-финской войны (1941—1944) старший лейтенант Григорьев И. А. воевал командиром взвода в партизанском отряде «Бей фашистов». За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими и финскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество командир взвода партизанского отряда «Бей фашистов» старший лейтенант Григорьев Иван Антонович был награждён орденом Красной Звезды приказом по войскам Карельского фронта № 0119/Н от 19 декабря 1941 года.

С октября 1941 года командовал батальоном особого назначения Карельского фронта, с февраля 1942 года — командир 1-й партизанской бригады.

С 29 июня по 25 августа 1942 года бригада в составе 6 отрядов общей численностью 648 человек совершила 650-километровый рейд по тылам противника в районе озёр Сегозеро и Поросозеро. 30 июля 1942 года бригада была окружена в районе сегозерских лесов. В бою за высоту 264,9 И. А. Григорьев был четырежды ранен, но продолжал руководить отрядом. При прорыве из окружения погиб. Командир 1 партизанской бригады майор Григорьев Иван Антонович был награждён орденом Ленина (посмертно).

Похоронен в селе Паданы в братской могиле.

Память 
Паданская школа носит имя И. А. Григорьева.

Одна из улиц села Паданы названа именем И. А. Григорьева.

Является прообразом партизана на открытом в 2003 году памятнике «Воинам, партизанам и подпольщикам Карельского фронта» на мемориале Военно-мемориальный комплекс Карельского фронта.

См. также 
 Партизанское движение в Карелии во время Великой Отечественной войны

Примечания

Литература 
 Трофимов Ф. Иван Григорьев. [Партизан]. — Петрозаводск, Госиздат КФССР, 1948. — 20 с.

Ссылки 
 Григорьев Иван Антонович
 Памятный знак на высоте 264,9
 Большая Советская Энциклопедия М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978

Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Партизаны Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)
Похороненные в Муезерском районе